Шанаев — осетинская фамилия:

 Известные носители
 Шанаев, Джантемир Токаевич (1880-е годы — 1928) — осетинский общественный деятель.
 Шанаев, Казбек Исламович (1912—1990) — Герой Социалистического Труда
 Шанаев, Уари Умарович (1884—1968) — осетинский писатель